Двор — топонім у деяких слов'янських країнах, що означає «двір»

 Двор — поселення в громаді Жужемберк
 Двор — поселення в громаді Любляна
 Двор — поселення в громаді Шмарє-при-Єлшах
 Двор — поселення в громаді Шмартно-при-Літії

 Двор — містечко і громада в Сісацько-Мославінській жупанії

Див. також 
 Двір (значення)